Habersbrunn ist der Ortsname von

 Habersbrunn (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Habersbrunn (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Habersbrunner